Wishful Thinking est un titre porté par :

Musique

Interprètes 

  : un groupe pop punk australien ;
  : un groupe de rock britannique.

Albums 
  : un 10e album studio d'Earl Klugh sorti en 1984 ;
 Wishful Thinking : un 2e album studio d'Edo. G, sorti en 2002 ;
  : un album studio du groupe Neck Deep sorti en 2014.

Cinéma 
 Wishful Thinking : un film romantique de Adam Park, sorti en 1997.